Попечительский совет — орган самоуправления учреждения, ведающий распределением пожертвований в адрес данного заведения. В состав попечительского совета могут входить как инвесторы и их представители, а также представители государственной власти или родители обучающихся. Попечительский совет с одной стороны способен регулировать работу ответственных лиц учебного заведения, а с другой — составляет планы расходования средств, включая ремонт помещений и денежного стимулирования работников заведения. По сути, попечительский совет является разновидностью фонда, поэтому он требует соответствующего юридического оформления.

См. также 

 Попечитель
 Попечитель учебного округа
Ведомство учреждений императрицы Марии
Попечительство императрицы Марии о глухонемых
Попечительство императрицы Марии о слепых
Попечительное о тюрьмах общество

Ссылки 
 Что такое попечительский совет? 
 Положение о попечительском совете 

Структура организации